Очередные выборы в Меджлис Туркменистана состоялись 25 марта 2018 года, одновременно с региональными (велаятскими) выборами. Это были шестые по счёту парламентские выборы в независимой Туркмении. Для выборов стало достаточным проведение одного тура.

Избирательная система 
Все 125 депутатских мандатов в Меджлис Туркменистана были избраны в одномандатных избирательных округах, по системе относительного большинства голосов.

Участники 
На выборы 2018 года были допущены все три официально зарегистрированные политические партии в Туркмении — Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей, Аграрная партия, а также «Кандидаты от инициативных групп избирателей» — состоящие из независимых и беспартийных, а также из членов вышеупомянутых трёх партий, выдвинутых на выборы инициативными группами избирателей.

На выборы не были допущены партии и движения, представляющие внесистемную реальную туркменскую оппозицию, которые запрещены на территории Туркмении. Наиболее влиятельные из них: Народно-демократическое движение «Агзыбирлик», Республиканская партия Туркменистана, Коммунистическая партия Туркменистана, Либерально-демократическая партия Туркменистана, Союз демократических сил Туркменистана, Партия «Ватан», Движение «Возрождение» и Народно-демократическое движение Туркменистана.

Результаты 
Из Ашхабада были избраны 16 депутатов, из Ахалского велаята — 15, из Балканского велаята — 10, из Марыйского велаята — 29, из Лебапского велаята — 28, из Дашогузского велаята — 27 депутатов.

Примечания 

Парламентские выборы в Туркменистане
Туркмения
2018 год в Туркменистане